Die 14. Auflage des Badminton-Europapokals fand 1991 zum zweiten Mal im belgischen Edegem statt. Der gastgebende BC Sint-Truiden kam dabei nicht über die Vorrunde hinaus. Der schwedische Verein Stockholm Sparvagars GoIF, der zum ersten Mal teilnahm, besiegte im Finale den englischen Headingley BC mit 5:2. Die wiederum besiegten im Halbfinale den deutschen Vertreter TuS Wiebelskirchen.

Die Ergebnisse

Weblinks 
 EBU-Turniere / Europameisterschaften im Detail, www.sbg.ac.at (englisch)

1991
Europapokal 1991
Europapokal 1991